Castória - cidade grega anteriormente possivelmente conhecida como Justinianópolis
 Gálata - bairro de Istambul anteriormente conhecido como Justinianópolis
 Kırşehir - cidade turca anteriormente conhecida como Parnasso, Mocisso e Justinianópolis
 Copto - cidade egípcia anteriormente conhecida como Copto e Justinianópolis